Netkous (kleding), een kous die bestaat uit netwerk van diamantvormige naden
 Netkous (Den Haag), een tramviaduct in de Nederlandse stad Den Haag
 Netkous (Rotterdam), de populaire naam voor de Portlandsebrug, een fiets- en voetgangersbrug